«Индиана Джонс и Колесо судьбы» () — предстоящий американский художественный фильм Джеймса Мэнголда. Пятая картина в цикле об археологе Индиане Джонсе. Главную роль исполнит Харрисон Форд. Кинофильм компании «Lucasfilm». Премьера фильма неоднократно переносилась из-за технических трудностей и пандемии Covid-19 и запланирована на 30 июня 2023 года.

Автор сюжетов и исполнительный продюсер предыдущих четырёх фильмов франшизы Джордж Лукас начал работать над сценарием ещё в 2008 году, однако разработка проекта встала. После продажи Lucasfilm в 2012 году Лукас отошёл от дел и передал проект Кэтлин Кеннеди, но пока велись работы на серией фильмов франшизы «Звёздные войны», проект оставался на полке студии. Над сценарием начиная с 2016 года работали Дэвид Кепп, Джон Кэздан, Дэн Фогельман, Джеймс Мэнголд и братья Джереми Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт.

Стивен Спилберг должен был снять фильм, но ушёл с поста режиссёра в 2020 году, его заменил Джеймс Мэнголд. Это первый фильм франшизы без режиссёрского участия Стивена Спилберга и сценарного Джорджа Лукаса, хотя обa будут исполнительными продюсерaми.

Съемки начались в июне 2021 года и завершились в феврале 2022 года. Места съемок включают Великобританию, Англию и Шотландию, а также Италию и Марокко.

10 сентября 2022 нa огрaниченную aудиторию D23 был покaзaн тизер фильмa. 1 декабря того же года данный тизер с небольшими изменениями представили широкой публике. Тогда же стал известно полное название фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

Сюжет 
1969 год. В мире полным ходом идёт космическая гонка. Пожилой археолог и авантюрист Индиана Джонс обеспокоен тем, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в борьбе за космос. Его крёстная дочь Хелена сопровождает его в новом приключении. Тем временем Юрген Воллер, член НАСА и бывший нацист, участвовавший в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше, как он считает нужным.

В главных ролях 
 Харрисон Форд — Индиана Джонс
 Фиби Уоллер-Бридж — Хеленa, крестница Джонса
 Джон Рис-Дэвис — Сaллaх, старый друг Джонса
 Мадс Миккельсен — Юрген Воллер, бывший нацист, ныне член НАСА
 Томас Кречман
 Бойд Холбрук
 Тоби Джонс
 Антонио Бандерас — старый друг Джонса
 Шонетт Рене Уилсон

Производство 

О новой картине серии, посвящённой археологу Индиане Джонсу, Стивен Спилберг задумался ещё в 2015 году, о чём сообщил в интервью во время рекламной кампании своего фильма «Шпионский мост». В марте 2016 года компания Disney официально объявила о начале работ над картиной. Режиссёром вновь станет Спилберг, а главную роль исполнит Харрисон Форд. Автор сценария к фильму «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Дэвид Кепп также присоединился к работе и сообщил о том, что Джордж Лукас не участвует в проекте.

После смерти Хана Соло, персонажа Форда в кинофильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», Спилберг заявил, что не намерен убивать доктора Джонса, а также признался, что глупая идея со спасением в холодильнике в предыдущей картине принадлежит ему. Боб Айгер заявил о том, что пятый фильм будет продолжением и перезапуском франшизы. В январе 2018 Спилберг уведомил поклонников о том, что он готов заняться производством картины и о том, что Лукас, который создал персонажа и написал сюжеты ко всем предыдущим фильмам, станет исполнительным продюсером. Однако в 2020 году Спилберг решил покинуть пост режиссёра, оставшись продюсером. В итоге режиссёрский пост занял Джеймс Мэнголд. Композитором картины вновь станет Джон Уильямс.

Сценарий 

В начале сентября 2017 Дэвид Кепп, который был сценаристом предыдущего фильма дал интервью, в котором сообщил, что у него уже есть сценарий для новой части, но он не исключил того, что в него будут вноситься коррективы. Он также уточнил, что сценарий не предусматривает появление персонажа Шайи Лабафа. В марте 2018 года Кэпп заявил, что они удвоили усилия для завершения сценария, а начало съёмок теперь зависит целиком от Спилберга и Форда. О сюжете он сообщил лишь то, что есть некий ценный артефакт, поисками которого и будут заниматься герои. Он также отметил, что они довольны сценарием и тем, как продвигается работа.

В 2018 появилось сообщение о том, что возникли проблемы с написанием сценария и дату премьеру перенесли на 12 июня 2021 года, а Кеппа заменил Джонатан Кэздан, который является сыном сценариста первого фильма франшизы Лоуренса Кэздана. Кэздан-младший стал сценаристом после того, как студия «Дисней» и Спилберг не одобрили сценарий Кеппа.

Однако в мае 2019 на смену Кэздану к работе над сценарием подключился Дэн Фогельман, известный по сериалу «Это мы». В сентябре 2019 первоначальный сценарист Дэвид Кепп вернулся в проект, но весной 2020 вновь покинул проект, чтобы дать творческую свободу новому режиссёру Джеймсу Мэнгольду, который лично принялся за написание сценария. В мае 2020 года Фрэнк Маршалл заявил, что работа над сценарием «только началась». В 2021 году стало известно, что к написанию сценария присоединились братья Джереми и Джо Генри Баттеруорты, которые ранее уже работали с Мэнгольдом в фильме «Ford против Ferrari».

По состоянию на мaрт 2023 года пока окончательно не ясно, попадут ли Кепп, Кэздан и Фогельман в титры финального фильма или нет. Хотя Мэнгольд и утверждал, что писал сценарий с братьями Баттеруортами абсолютно с нуля, совершенно не оглядываясь на черновики предыдущих сценаристов.

Подбор актёров 

Харрисон Форд сообщил в июне 2016 года, что он не станет сниматься без действительно хорошего сценария и Стивена Спилберга, но по его мнению, скоро всё это будет. Так как Спилберг сам взялся за работу над сценарием. В 2014 году сообщалось, что новым режиссёром станет Януш Камински, который не видел никого другого в роли Джонса кроме Форда. По словам актёра зрители видели, как персонаж взрослеет, развивается на протяжении определённого времени, поэтому совсем необязательно, что он будет надирать столько же задниц, сколько раньше. Он заметил, что для него исполнять эту роль было интересно прежде всего потому, что его герой преодолевал страх, демонстрировал остроумие и интеллект и умудрялся выжить. Форд говорил, что с нетерпением ждёт новой возможности поработать со Спилбергом над его любимым персонажем. Он подписал контракт в том же 2016 году. Актёр признал, что сам просил убить своего персонажа Хана Соло для того, чтобы сосредоточиться на роли Индианы Джонса.

Актёр Джон Рис-Дэвис в сентябре 2017 года выразил заинтересованность вновь исполнить роль Салаха в новом фильме. В то же время Форд сообщил поклонникам Лабафа о том, что его персонаж в новом фильме не появится. После премьеры картины «Бегущий по лезвию 2049» актёр Райан Гослинг намекнул журналистам о своём возможном участии в новом фильме об Индиане Джонсе. Перед началом активной работы по фильму Стивен Спилберг сообщил о том, что хотел бы видеть Криса Прэтта напарником Харрисона Форда. Ещё в 2016 году актриса Карен Аллен, исполнительница роли Мэрион, призналась, что надеется получить роль в новом фильме. Аллен на момент съёмок фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» было всего 30 лет, а Форд был на 9 лет старше, однако авторы картины в процессе обсуждения взаимоотношений двух персонажей, придумали совместное прошлое героев для того, чтобы не тратить на это экранное время и допускали, что Мэрион влюбилась в Джонса будучи ещё ребёнком от 10 до 15 лет, а он ответил ей взаимностью. Уже после начала съёмок, Тоби Джонс был замечен на площадке, и стало известно, что он получил роль в фильме. В июле 2021 года Антонио Бандерас получил роль в фильме.

Съёмки 

Предполагалось, что съёмки фильма начнутся в 2018 году. В июле 2017 сообщение о готовящихся съёмках в 2018 году было опровергнуто Фрэнком Маршеллом, с пояснением, что производство картины находится на начальном этапе. Спилберг дал интервью, в котором пообещал начать снимать в апреле 2019. Съёмки начались в Великобритании 4 июня 2021 года на студии Pinewood Studios и в замке Бамборо. Несколько сцен было снято на исторической железной дороге North Yorkshire Moors Railway неподалеку от Гросмонта, где был отснят эпизод с участием дублера Харрисона Форда и на съемочной площадке были замечены копии немецких военных машин времен Второй мировой войны.

Оператором стал Фидон Папамайкл, для которого этот фильм будет шестой совместной работой с Джеймсом Мэнголдом. В середине июля съёмки переместились в центр Глазго, который был преобразован в подобие Нью-Йорка. Съёмки погони, прошли вдоль Сент-Винсент-стрит, где был воссоздан парад 1969 года в честь возвращения астронавтов «Аполлона-11». Во время съёмок в Глазго Форда заменял дублёр-каскадер Майк Масса, на лицо которого были нанесены маркеры захвата движения. Съёмки в Глазго продолжались две недели. Часть съёмок проходила в районе Хаттон Гарден в Лондоне, который также представлял Нью-Йорк.

Месяц спустя начались съёмки на Сицилии. К съёмкам в Италии было привлечено почти 600 членов съёмочной группы. Съёмки также прошли в Сиракузах, в таких местах, как пещера Ухо Дионисия, археологическом парке Неаполис, и Замке Маньяче. Последующие места съёмок на Сицилии включали город Чефалу и провинцию Трапани. Форд и Уоллер-Бридж также снимались в храме города Сегесты.

В некоторых съёмках на Сицилии участвовали актёры в костюмах римских солдат, что породило предположение, что сюжет фильма связан с путешествием во времени. 17 октября 2021 года начались съёмки в Фесе. 4 ноября оператор Ник Купак был найден мёртвым в своём номере отеля в Марокко; компания Disney заявила, что его смерть не связана со съёмками фильма. Производство фильма планируется завершить в декабре 2021 года.

Ожидается, что Харрисона Форда омолодят в некоторых эпизодах фильма, хотя ранее Спилберг отверг эту идею, сказав, что хочет, чтобы возраст Форда был отражён в фильме.

Переносы и премьера 
Премьера была запланирована на 10 июля 2020 года, хотя ранее предполагалась в 2019 году. 29 июня 2018 года журнал Variety сообщил, что премьеру фильма перенесут ещё как минимум на год из-за задержек с окончательным вариантом сценария. Премьера фильма также была запланирована на 29 июля 2022 года, однако в октябре 2021 года вновь была перенесена, на этот раз на 30 июня 2023 года.

27 февраля 2022 года продюсер Фрэнк Маршалл официально объявил в Twitter, что съемки картины завершены.

Музыка 
В июне 2016 года Спилберг подтвердил, что Джон Уильямс вернётся, чтобы написать музыку к фильму, и этот факт был подтверждён в 2021 году. В 2022 году Уильямс заявил, что это будет его последняя музыка к фильму после планов на отставку.

Примечания 

Фильмы об Индиане Джонсе
Фильмы на английском языке
Диснеевские фильмы
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы США 2023 года
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди
Фильмы, спродюсированные Фрэнком Маршаллом